Příjmení Houbraken nosí více různých osobností:
 Antonina Houbraken (1686–1736) – nizozemská ilustrátorka
 Arnold Houbraken (1660–1719) – nizozemský malíř a teoreik umění
 Jacobus Houbraken (1698–1780) – nizozemský rytec
 Nicola van Houbraken (1668–1720) – nizozemský malíř

Nizozemská příjmení